Первый дивизион Футбольной лиги в сезоне 1991/92 — 94-й сезон Первого дивизиона Футбольной лиги, высшего дивизиона в системе футбольных лиг Англии. В сезоне приняло участие 20 клубов. Чемпионом Англии по итогам сезона в 3-й раз в своей истории стал «Лидс Юнайтед».

Лучшим бомбардиром Первого дивизиона стал Иан Райт. Лучшим игроком по версии профессиональных журналистов был признан нападающий Гари Линекер, а футболисты выбрали в качестве игрока сезона центрального защитника Гари Паллистера.

Это был последний сезон Первого дивизиона Футбольной лиги, в котором определялся чемпион Англии. Со следующего сезона высшим дивизионом чемпионата Англии стала образованная в 1992 году Премьер-лига.

Карта участников

Информация о командах

Турнирная таблица

Плей-офф

Результаты

Ссылки 
 Футбольная лига Англии 1991/92 на сайте RSSSF.com 

1991/1992
Англия, Первый дивизион
Англия, Первый дивизион
Спорт в Великобритании в 1991 году
Спорт в Великобритании в 1992 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992